appartenente all'antico popolo degli Hurriti
Lingua hurrita